Kittelbach ist ein Gewässername:

 Kittelbach (Düssel), rechter Zufluss des Niederrheins bei Kaiserswerth und rechter Teilungsarm der Nördlichen Düssel ab Derendorf, beide Orte im kreisfreien Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Kittelbach (Röllbach), rechter Zufluss des Röllbachs nahe dem Röllbachhof, Stadt Usingen, Hochtaunuskreis, Hessen
 Kittelbach (Wiesbach), rechter Zufluss des Wiesbachs (zur Weil) in Grävenwiesbach, Hochtaunuskreis, Hessen 

Siehe auch:
 Kitzelbach